Les termes siège d'Ivrée ou siège d'Ivrea peuvent faire référence à :
Siège d'Ivrée (1641), durant la guerre de Trente Ans.
Siège d'Ivrée (1704), durant la guerre de Succession d'Espagne.